Гамиях (Мини-АтагӀа) — село в Новолакском районе Дагестана в России.

Образует сельское поселение село Гамиях как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено к юго-западу от города Хасавюрт на берегу реки Ямансу, к западу от горы Экитёбе. Ранее рядом находилось село Кочкар-юрт и хутора Хасархакан бюйра и Яшин атх, позже исчезнувшие.

История 
Основано в 1875 г.
Во время депортации чеченцев в 1944 году в Среднюю Азию население села Минай-Тугай было выслано. В село были переселены жители сел Гамиях, Кацран и Цовкра-2 Кулинского района. В 1970 году в село были переселены аварцы — жители сел Шабдух и Цунди Гумбетовского района, разрушенных землетрясением. Существует проект по переселению лакцев к городу Махачкала

Население 

Национальный состав по переписи 2002 г.: аварцы — 34 %, лакцы − 43 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Гамияхская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1.
 Гамияхская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2.

Микротопонимия 
 Гӏезамбе барз (Гезамбе барз) «Гезамбе курган», в прошлом хутор
 Хабдалкериман атагӏа (Абдалкерима атага) «Абдалкерима долина»
 Йоккха яргӏота (Йоккха яргота) "Большая(ое) яргӏота (?)
 Лакхарахьаст (Лакхарахаст) «Верхний источник»
 Пирх некъ (Пирх нек) «Поперечная дорога»
 Миме хьаст (Миме хает) «Миме источник»
 Ямсо чоь (Ямсо чё) «Ямсо русло»
 Ахьмадара аттӀ (Ахмадара атг)
 Яшин атгI (Яшин атх) «Яши долина»
 Ханпашин музей (Ханпашин музей)
 Хубай бераш Iийна меттиг (Хубай бераш ийна меттиг)
 Iабдурахьмана Халид Iийна меттиг (Абдурахмана Халид ийна меттиг)
 Дукъ-лергашка (Дук-лергашка)
 Зимг яргӏота (Зимг ярхота)
 Яши атагӏара хьаст (Яши атагара хаст)
 Чӏонтой отар (Чонтой отар)
 Амаж отар (Амаж отар)
 Темарбе беш (Темарбе беш)
 Бамббива мохк (Бамббива мохк)
 Iалп мохк (Алп мохк)
 Кардын-барз (Кардын-барз)
 Ботшкой мохк (Ботшкой мохк)
 Боккхабуьйра (Боккхабюйра)
 Хьайргӏо буьйра (Хайрхо бюйра)
 Мусовгӏар цӏаьлг (Мусовгӏар цялг)
 Адрашид пхьалгӏа (Адрашид пхалга)
 Баймард хьайр (Баймард хайр)
 Лӏакхара маьждиг (Лакхара мяждиг)
 Лохара маьждиг (Лохара мяждиг)
 Оьрси мохк (Орси мохк)
 Пхьарчхой куп (Пхарчхой куп)
 Хьасарханан буьйра (Хасарханан бюйра)
 Билтовлой мохк (Билтовлой мохк)
 Тӏийхьара буьйра (Тийхара бюйра)
 Дивбуу барз (Дивбуу барз)
 Тӏалин мазлагӏашка (Талин мазлагашка)
 Тӏалин мазлагӏашкара кхаш (Талин мазлагашкара кхаш)
 Муслув кха «Муслува пашня»
 Хубайри буьйра «Хубайри балка»
 Хасарханан буьйра «Хасархана балка»
 Мамайхин кха «Мамайхи пашня»
 Затин кха «Зати пашня»
 Алдмара кха «Алдмара пашня»
 Илесара кха «Илеса потомков пашня»
 Даудара кха «Дауда потомков пашня»
 Бисолтара кха «Бисолты потомков пашня»
 Мадишара кха «Мадиша потомков пашня»
 Висамбигара кха «Висамби потомков пашня»
 Iабдулмажидара кха «Абдулмажида потомков пашня»
 Iелара кха «Эла потомков пашня»
 Дечкгӏала мохк (Дечкгала мохк)

Примечания 

Населённые пункты Новолакского района
Муниципальные образования Новолакского района
Сельские поселения Дагестана
Ауховский район